Шяуляй:
 Шяуляй — город на севере Литвы, административный центр Шяуляйского уезда и Шяуляйского района.
 Шяуляй — аэропорт в городе Шяуляй.
 «Шяуляй» — литовский мужской баскетбольный клуб из Шяуляя.
 «Шяуляй» — литовский женский баскетбольный клуб из Шяуляя.
 «Шяуляй» — литовский футбольный клуб из Шяуляя, существовавший в 1995—2016 годах.
 ФА «Шяуляй» — литовский футбольный клуб из Шяуляя, основан в 2007 году.